ТБФ — многозначная аббревиатура:
 ТБФ — тяжёлые баритовые флинты
 ТБФ — трибутилфосфат

См. также 
 ТБФO — трибутилфосфиноксид
 ПТБФ — паратретичный бутилфенол
  — аббревиатура латиницей